Chantransiopsis är ett släkte av svampar. Chantransiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chantransiopsis